Суперкубок Італії з футболу 2017 — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2017 року між чемпіоном та володарем кубка Італії «Ювентусом» та фіналістом кубку «Лаціо».

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway 

2017
Італія
Матчі ФК «Ювентус»
Матчі ФК «Лаціо»
Серпень 2017
2017 в італійському спорті